Pettson i Findus (oryg. Pettson och Findus) – szwedzko – niemiecki serial animowany emitowany w TVP1. Ma 26 odcinków.

Wersja polska 
Opracowanie: Telewizja Polska Agencja Filmowa 

Dialogi: Dorota Dziadkiewicz

Wystąpili:

 Jacek Dzisiewicz – Pettson
 Krzysztof Szczerbiński – Findus
 Andrzej Bogusz
 Jolanta Wołłejko
 Włodzimierz Press
 Jolanta Wilk
 Ryszard Olesiński
 Agnieszka Kunikowska
 Katarzyna Tatarak
 Hanna Kinder-Kiss
 Marzena Weselińska

i inni

Lektor: Andrzej Bogusz

Spis odcinków 

Szwedzkie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane